Hinault hace referencia a:
 Bernard Hinault, ciclista francés, cinco veces ganador del Tour de Francia.
 Sébastien Hinault, ciclista francés.